Pöltner ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Pöltner (* 1942), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer
 Walter Pöltner (* 1952), österreichischer Jurist und Spitzenbeamter